Tetovo, une ville de la région de Polog, en Macédoine du Nord ;
 , un village de la commune de Roussé, en Bulgarie.